Arcola (Illinois), població a l'estat d'Illinois, Estats Units
 Arcola (Ligúria), municipi italià de la província de La Spezia, Ligúria 
 Arcola (Mississipí), població a l'estat de Mississipí, Estats Units
 Arcola (Missouri), població a l'estat de Missouri, Estats Units